Hough ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Hough (1773–1819), US-amerikanischer Politiker 
 David Hough (1753–1831), US-amerikanischer Politiker
 Derek Hough (* 1985), US-amerikanischer Tanzsportler, Choreograf, Schauspieler und Sänger
 Emerson Hough (1857–1923), US-amerikanischer Autor
 George Washington Hough (1836–1909), US-amerikanischer Astronom
 Henry Hughes Hough (1871–1943), US-amerikanischer Marineoffizier
 James Hough, britischer Physiker
 John Hough (* 1941), britischer Regisseur
 Julianne Hough (* 1988) US-amerikanische Schauspielerin
 Ken Hough (1928–2009), neuseeländischer Cricket- und Fußballspieler 
 Lauren Hough (* 1977), US-amerikanische Springreiterin
 Lawrence Hough (* 1944), US-amerikanischer Ruderer

 Nicholas Hough (* 1993), australischer Hürdenläufer
 Paul Hough (* 1974), britischer Filmregisseur
 Quinn Hough (* 1972), namibischer Rugby-Union-Spieler

 Stanley Bennett Hough (1917–1998), britischer Science-Fiction-Autor
 Stephen Hough (* 1961), britischer Pianist
 Sydney Samuel Hough (1870–1923), britischer Astronom
 William J. Hough (1795–1869), US-amerikanischer Politiker

Hough ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Hough (Argyll and Bute), Schottland
 Hough (Cheshire), England
 Hough-on-the-Hill, Lincolnshire, England
 Thornton Hough, England

in den Vereinigten Staaten:
 Hough (Arkansas)
 Hough (Oklahoma)
 Hough Springs (Kalifornien)

Sonstiges:
 Hough-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Hough-Transformation

Siehe auch:
 How
 Howe
 Howgh